Tonkino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tonkino (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Oblast Nischni Nowgorod
 Tonkino (Kirow), Bahnstation und Stationssiedlung in der Oblast Kirow